Слободской сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

Белоруссия 
 Слободской — сельсовет в Лепельском районе Витебской области.
 Слободской — сельсовет в Мозырском районе Гомельской области.
 Слободской — сельсовет в Мядельском районе Минской области.
 Слободской — упразднённый сельсовет в Столбцовском районе Минской области.
 Слободской — сельсовет в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Слободской сельсовет — Харовский район, Вологодская область.
 Слободской сельсовет — Хвастовичский район, Калужская область.
 Слободской сельсовет — Измалковский район, Липецкая область.
 Слободской сельсовет — Клинский район, Московская область.
 Слободской сельсовет — Кстовский район, Нижегородская область.
 Слободской сельсовет — Михайловский район, Рязанская область.
 Слободской сельсовет — Демидовский район, Смоленская область.
 Слободской сельсовет — Монастырщинский район, Смоленская область.
 Слободской сельсовет — Угранский район, Смоленская область.
 Слободской сельсовет — Хиславичский район, Смоленская область.
 Слободской сельсовет — Белёвский район, Тульская область.
 Слободской сельсовет — упразднённый Даниловский район, Ярославская область.
 Слободской сельсовет — упразднённый Любимский район, Ярославская область.